{{Водохранилище
 |Название                = Берриесса
  |Национальное название  = en/Lake Berryessa
 |Изображение             = Lake Berryessa AW.jpg
  |Подпись изображения    = Фото 2003 года
 |Координаты              = 38.6/-122.2333
 |Страна                  = Соединённые Штаты Америки 
  |Регион                 = Калифорния
   |Район                 = Напа (округ)
 |Высота над уровнем моря = 135<ref> на сайте geonames.usgs.gov</ref>
 |Длина                   = 24,9
 |Ширина                  = 4,8
 |Площадь                 = 83,77
 |Объём                   = 1,976
 |Длина береговой линии   = 266
 |Наибольшая глубина      = 84
  |Средняя глубина        = 
 |Прозрачность            = 
 |Площадь водосбора       = 1490
 |Впадающие водотоки      = Пута-Крик
 |Вытекающие водотоки     = Пута-Крик
 |Год наполнения          = 1963
 |Высота плотины          = 93
 |Позиционная карта       = США
 |Позиционная карта 1     = США Калифорния
}}
Берриесса () — водохранилище в округе Напа, штат Калифорния, США на реке . Занимает седьмую строчку в  и 78-ю в , а также 4-ю строчку в списке крупнейших водохранилищ штата (по площади). Водохранилище Берриесса образовано Плотиной Монтичелло.

 География, история, описание 

Своё название водохранилище получило в честь долины Берриесса, которую оно наполняет, а та, в свою очередь, получила название в честь первых евроамериканцев, поселившихся здесь в 1843 году — супружеской пары Хосе Хесус и Сексто Берреллеза (позднее было англизировано до Берриесса).

Водохранилище вытянуто по линии север — юг примерно на 24 километра и с запада на восток примерно на 4 километра.  Площадь зеркала составляет 83,77 км², объём — без малого два кубических километра, максимальная глубина — 84 метра.   На дне водохранилища находится бывший город Монтичелло, все здания которого перед наполнением были снесены до основания, а также мост, настолько прочный, что его не смогли уничтожить и он ушёл под воду целиком. Плотина строилась с 1953 по 1957 год, наполнение водохранилища завершилось к 1963 году. На тот момент Берриесса стала вторым по величине водохранилищем штата после Шаста. Уничтожение города и переезд оттуда его жителей во всех подробностях запечатлели фотографы Доротея Ланж и  в своей книге «Смерть Долины»), для них обустроены несколько курортных зон, в том числе на территории дикой природы Cedar Roughs, организованной в 2006 году, и на территории дикой природы «Озеро Берриесса» на восточном берегу.

 Климат 
С 1 ноября 1957 года на берегу водохранилища работает метеостанция. Согласно её данным, здесь в среднем бывает 80,1 дня в году с температурой воздуха выше 32 °C и 28 дней с температурой ниже 0 °C. Максимальная температура была зафиксирована 24 июля 2006 года и составила 46 °C, минимальная — 22 декабря 1990 года и составила −11 °C. Самым влажным выдался 1983 год, когда на водохранилище за год выпало 1446 мм осадков, самым засушливым стал 1976 год со 198 мм. Примечательны январь 1995 года, когда за один месяц выпало 542 мм осадков, и 31 декабря 2005 года, когда за одни сутки выпало 134 мм. Снег здесь крайняя редкость, только в январе 1974 года над озером выпало его 1 см.

 См. также 
 
 
 Список плотин и водохранилищ Калифорнии
 Список озёр Калифорнии

 Примечания 

 Ссылки 
  на сайте usbr.gov
  на сайте usbr.gov
  на сайте swrcb.ca.gov, 27 февраля 1996
 
 
  на сайте goberryessa.com

Водохранилища Калифорнии
Появились в 1963 году в США
Бассейн Сакраменто
География округа Напа